Лондонский камень () — одна из достопримечательностей Лондона.

Камень представляет собой кусок известняка, хранящийся за металлической решёткой в доме 111 на . Легенды гласят, что это алтарь Дианы, воздвигнутый Брутом Троянским. Существует легенда, что Лондон погрузится под воду, если камень будет уничтожен.

В действительности камень, вероятно, обозначал центр Лондона в римские времена, служа для отсчёта расстояний. Первое письменное упоминание о валуне относится ко временам Этельстана, а на карте камень впервые был изображён в 1198 г. В Средние века возле него читали указы и приносили присягу. Джек Кэд, взяв Лондон в 1450 году, постучал по реликвии своим мечом (или жезлом), подчеркнув свою власть над городом:

В XVIII веке камень дважды переносили (в 1742 и 1798 гг.), поместив в церковь св. Свитина, разрушенную немецкими бомбардировщиками в 1940 году (достопримечательность тогда удалось сохранить). Ныне символ города находится в стене офисного здания.

Ссылки 
 
 

Достопримечательности Лондона
Городские легенды Великобритании
Отдельно стоящие камни